Gabriel Alonso Suazo Urbina – calciatore cileno
 Jesús Urbina – ex cestista venezuelano
 José María Urbina – politico ecuadoriano
 Óscar Urbina Ortega – arcivescovo cattolico colombiano